Mumia – zwłoki zabezpieczone przed rozkładem
 Mumia – potwór z horrorów
 Mumia – wyschnięte szczątki owoców ziarnkowych i pestkowych

Filmy 
 Mumia – horror francusko-amerykański z 1932 roku
 Mumia – horror brytyjski z 1959 roku 
 Mumia – amerykańsko-kanadyjsko-niemiecki film fantasy z 1999 roku
 Mumia Powraca – amerykańsko-kanadyjsko-niemiecki film fantasy z 2001 roku
 Mumia: Grobowiec cesarza smoka – amerykańsko-kanadyjsko-niemiecki film fantasy z 2008 roku
 Mumia – amerykański film fantasy z 2017 roku

Osoby 
 Mumia Abu-Jamal – amerykański dziennikarz i polityk skazany na karę śmierci

Inne 
 Mumia (gra fabularna)
 Mumia księżniczki perskiej